«Первый смертный грех» () — триллер по одноименному бестселлеру . Фильм вышел в прокат 3 октября 1980 года (в США).

Эта кинокартина стала последней в карьере Фрэнка Синатры, который сыграл роль стареющего полицейского. А для Брюса Уиллиса, сыгравшего в нём эпизодическую роль, фильм явился кинодебютом.

Сюжет 
Детектив нью-йоркской полиции Эдвард Делани (Фрэнк Синатра) расследует жестокое убийство, в то время как его жена Барбара (Фэй Данауэй) в тяжёлом состоянии находится в больнице после неудачной операции на почках. Личные проблемы Эдварда заставляют его с головой окунуться в расследование. Проведя аналогию, опытный полицейский понимает, что имеет дело с серийным убийцей. Он даёт себе слово любой ценой поймать преступника. Заручившись помощью куратора музея, коронера и вдовы одной из жертв, он выходит на бизнесмена по имени Бланк и начинает с ним тонкую психологическую игру, не имея права на ошибку.

В ролях 
 Фрэнк Синатра — Эдвард Делани
 Фэй Данауэй — Барбара Делани
  — Дэниел Бланк
  — Доктор Бернарди, коронер
 Бренда Ваккаро — Моника Гилберт, вдова
 Мартин Гейбел — Кристофер Ленгли
 Брюс Уиллис — человек входящий в закусочную (в титрах не указан)

Награды и номинации 
 Номинация на премию Эдгара Аллана По за лучший фильм.
 Мартин Гейбел номинировался на кинопремию «Сатурн» за лучшую роль второго плана
 Фэй Данауэй номинировалась на «Золотую малину» за худшую актрису

Примечания

Ссылки 
 

Фильмы 1980 года
Фильмы-триллеры США
Детективные фильмы США
Фильмы о полицейских
Фильмы на английском языке
Фильмы Брайана Хаттона